Моне́тница:

 Монетница (кошелёк) — разновидность кошелька, название одного из его отделений для монет или специальное приспособление (обычно в форме плоского параллелепипеда) с несколькими отсеками с пружинными механизмами для сбора монет (каждый отсек под монеты своего достоинства).
 Монетница (тарелочка) — прикассовая тарелочка или блюдце для приёма и сдачи денег при расчёте с покупателями, устанавливаемая рядом с кассой.
 Монетница (кляссер) — одно из названий кляссера, альбома для хранения монет.

См. также 
 Копилка
 Кубышка (сосуд)
 Калита (сумка)

Монеты